Кратер Ранкин () — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь шотландского инженера, физика и механика Уильяма Джона Ранкина (1820—1872) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Маклорен на западе-северо-западе; кратер Нобили на северо-востоке; кратер Гилберт на востоке и кратер Беринг на юге. На западе-северо-западе от кратера находятся Море Пены; на севере-северо-востоке Море Волн; на востоке Море Смита. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 10,5 км, глубина 2700 м.

Кратер Ранкин располагается в южной части чаши сателлитного кратера Маклорен B и имеет циркулярную чашеобразную форму с маленьким участком плоского дна. Внутренний склон гладкий, с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 300 м, объем кратера составляет приблизительно 20 км³.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Топографическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны